Pete Vandermeer (né le  à Red Deer, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Pete est le frère du joueur de hockey professionnel, Jim Vandermeer.

Carrière de joueur 

Joueur des ligues mineures nord-américaine depuis la saison 1996-1997.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1992-1993 || Chiefs de Red Deer Bamtam AAA || AMHL ||34 ||26 ||30 ||56 ||172 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 || Rebels de Red Deer || LHOu ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 || Rebels de Red Deer || LHOu ||54 ||4 ||9 ||13 ||170 ||4 ||0 ||0 ||0 ||20
|-
|1994-1995 || Rebels de Red Deer || LHOu ||61 ||16 ||16 ||32 ||218 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 || Rebels de Red Deer || LHOu ||63 ||21 ||40 ||61 ||207 ||10 ||5 ||8 ||13 ||25
|-
|1996-1997 || Chill de Columbus || ECHL ||30 ||6 ||11 ||17 ||195 ||7 ||2 ||1 ||3 ||26
|-
|1997-1998 || Americans de Rochester || LAH ||30 ||4 ||2 ||6 ||140 ||4 ||1 ||0 ||1 ||13
|-
| rowspan="2"|1997-1998 || Chill de Columbus || ECHL ||20 ||4 ||7 ||11 ||78 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|| Renegades de Richmond || ECHL ||18 ||2 ||5 ||7 ||165 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Icemen de B. C. || UHL ||62 ||15 ||21 ||36 ||390 ||5 ||2 ||2 ||4 ||0
|-
|1998-1999 || Americans de Rochester || LAH ||2 ||1 ||0 ||1 ||16 ||16 ||1 ||0 ||1 ||38
|-
|1999-2000 || Renegades de Richmond || ECHL ||58 ||31 ||25 ||56 ||457 ||3 ||0 ||1 ||1 ||20  
|-
| rowspan="2"|1999-2000 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||7 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|| Bruins de Providence || LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||9 ||0 ||3 ||3 ||2
|-
|2000-2001 || Bruins de Providence || LAH ||62 ||19 ||18 ||37 ||240 ||4 ||0 ||0 ||0 ||16
|-
|2001-2002 || Devils de Trenton || ECHL ||2 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2001-2002 || Phantoms de Philadelphie || LAH ||61 ||5 ||1 ||6 ||313 ||5 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|2002-2003 || Phantoms de Philadelphie || LAH ||77 ||5 ||8 ||13 ||335 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Phantoms de Philadelphie || LAH ||71 ||5 ||8 ||13 ||398 ||12 ||1 ||0 ||1 ||29 
|-
|2004-2005 || Griffins de Grand Rapids || LAH ||73 ||4 ||13 ||17 ||310 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||67 ||6 ||6 ||12 ||276 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Bears de Hershey || LAH ||26 ||2 ||5 ||7 ||129 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2007-2008 || Rampage de San Antonio || LAH ||38 ||2 ||6 ||8 ||332 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Coyotes de Phoenix || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Flames de Quad City || LAH ||80 ||5 ||1 ||6 ||185 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Heat d'Abbotsford || LAH ||20 ||2 ||2 ||4 ||91 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Grizzlies de l'Utah || ECHL ||11 ||0 ||6 ||6 ||19 ||9 ||1 ||0 ||1 ||49
|-
|2010-2011 || Salmon Kings de Victoria || LAH ||29 ||4 ||6 ||10 ||119 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Generals de Bentley || Chinook HL ||23 ||9 ||8 ||17 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Eagles d'Innisfail || Chinook HL ||17 ||5 ||6 ||11 ||76 ||9 ||1 ||1 ||2 ||26  
|-
| 2014-2015 || Eagles d'Innisfail || Chinook HL || 24 || 5 || 7 || 12 || 64 || 9 || 1 || 1 || 2 || 18
|-
| 2015-2016 || Eagles d'Innisfail || Chinook HL || 18 || 4 || 11 || 15 || 78 || 5 || 1 || 3 || 4 || 10

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en octobre 1975
Naissance à Red Deer
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rebels de Red Deer
Joueur du Chill de Columbus
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Renegades de Richmond
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Devils de Trenton
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Bears de Hershey
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Flames de Quad City
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur des Salmon Kings de Victoria
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché